

Geografia 
 Merwin – villaggio nella contea di Bates, Missouri, Stati Uniti d'America

Persone 
 Bannister Merwin – sceneggiatore e regista statunitense, fratello di Samuel
 Samuel Merwin – giornalista, scrittore e commediografo statunitense, fratello di Bannister
 W.S. Merwin – poeta statunitense